Беканкур () — город в канадской провинции Квебек в регионе Центральный Квебек, округ Беканкур, к югу (через реку Св. Лаврентия) от г. Труа-Ривьер. Название города перешло к нему от сеньората, основанного здесь во времена Новой Франции.

Первые французские поселенцы прибыли сюда в 1758 г. — это были акадийцы, депортированные британскими властями с территории будущей провинции Нью-Брансуик.

В настоящее время население города составляет 11 134 чел. Французский язык является родным для 97,7 %, английский для 0,7 % жителей (2006).

Примечания 

Города Квебека